Francja:
 Les Granges – gmina
 Les Granges-Gontardes – gmina
 Les Granges-le-Roi – gmina

Inne:
 Les Granges Brûlées – album

Zobacz też:
 Granges
 Naisey-les-Granges